

Geografia

Austria 
 Kienberg – frazione di Obdach, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Kienberg – frazione di Pölla, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Sankt Wolfgang-Kienberg (fino al 1963 Kienberg) – ex comune ora frazione di Obdach, comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Germania 
 Kienberg – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kienberg – frazione di Ascha, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Kienberg – ex frazione del comune di Schönefeld, oggi non più esistente
 Kienberg – frazione di Rennertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kienberg – frazione della città di Nauen
 Kienberg – altura di Berlino
 Kienberg (Gärten der Welt) – stazione della metropolitana di Berlino

Svizzera 
 Kienberg – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)

Pagine correlate 
Simon Kinberg (1973) – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense